Kvalifikationen til EM i håndbold 2016 var en række kampe, der blev spillet, for at finde de femten landshold, der foruden værtsnationen , skal deltage i EM-slutrunden i 2016. De forsvarende mestre () deltog også i denne kvalifikationsturnering.

Kvalifikationen foregik i to faser. Første fase bestod af tre kvalifikationspuljer med tre hold i hver, hvor man mødte hver modstander ude og hjemme. De tre puljevindere gik videre til playoffrunden, hvor de tre lavest rangerede 4'ere fra kvalifikation til EM i 2014 indtrådte. Der spilledes i denne runde ude og hjemme mod samme modstander, hvorfra de tre vindere kvalificerede sig til 2. fase.

I anden fase blev de 28 kvalificerede landshold opdelt i syv grupper med fire hold i hver. Puljevinderne og toerne kvalificerede sig til slutrunden. Det samme gjorde én treer (). ,  og  vandt alle deres kampe i gruppespillet.

Første fase

Gruppespil 
Gruppespillet blev afviklet fra 31. oktober 2012 til 15. juni 2013.

Seedning

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Playoff 
Playoff-kampene blev spillet 2. april og 4./5. april 2014. De tre vindere kvalificerede sig til anden fase.

Seedning 
Lodtrækningen til anden fase blev foretaget den 27. juni 2013, i Wien, Østrig. De tre dårligst rangerede hold ved kvalifikationen i 2014 var i lag 1, mens de tre gruppevindere fra fase 1 var i lag 2.

Kampe 

|}

Første kamp

Returkamp 

Schweiz vandt 65–58 samlet.

Finland vandt 62–61 samlet.

Bosnien-Hercegovinavandt 55–45 samlet.

Anden fase 
Der blev trukket lod til kvalifikationsturneringens anden fase fredag den 11. april 2014, hvor de 28 hold blev fordelt i syv grupper med fire hold i hver. Kampene spilles fra slutningen af oktober 2014 til juni 2015. Nr. 1 og 2 i hver gruppe, samt én treer kvalificerer sig til slutrunden.

Op til lodtrækningen var de 28 kvalificerede hold fordelt i følgende fire seedningslag med syv hold i hver:

Seedning

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Referencer 

2016
Håndbold i 2012
Håndbold i 2013
Håndbold i 2014
Håndbold i 2015